Niedriglohn-Job bezeichnet:
 ganz allgemein eine Beschäftigung, deren Arbeitsentgelt unter Tarifniveau oder Existenzminimum liegt, siehe Niedriglohn
 speziell eine Beschäftigungsverhältnis mit einer Entlohnung zwischen 450,01 Euro und 850,00 Euro, siehe Midijob